

La prima stagione della serie televisiva L'ultimo bus del mondo, composta da 10 episodi, è stata pubblicata su Netflix l'1 aprile 2022, in tutti i paesi in cui è disponibile.

L'ultimo bus del mondo